Тлатлаја има више значења:

 Општина Тлатлаја (Мексико), општина у савезној држави Мексико у Мексику
 Тлатлаја (Тлатлаја, Мексико), насеље у савезној држави Мексико у Мексику